South Bank är en grevskapshuvudort i Storbritannien.   Den ligger i grevskapet Redcar and Cleveland och riksdelen England, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden London. South Bank ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt South Bank är huvudsakligen platt, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Eston Nab,  meter över havet,  km sydost om South Bank. Runt South Bank är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Middlesbrough,  km väster om South Bank. Runt South Bank är det i huvudsak tätbebyggt.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i North Yorkshire